Con fiume Tamar si può intendere:

fiume Tamar, fiume dell'Inghilterra meridionale
fiume Tamar, fiume della Tasmania

Pagine correlate 
Tamar (disambigua)